Чемпионат Хорватии прошёл в Опатия с 17 по 27 января 2012 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2575).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2012 год в шахматах
Январь 2012 года
Спорт в Хорватии в 2012 году